Statistika nejvyšší maltské fotbalové soutěže Maltese Premier League v sezoně 1918/19.

Přehled 
Hrálo se na 5 týmů a šampionem se stala KOMRM.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1918
Fotbal v Evropě v roce 1919